Альбе́рт Аза́тович Шарафутди́нов (, род. 1 марта 1994, Норма, Балтасинский район, Татарстан, Россия), более известный как Нурми́нский, — российский рэп-исполнитель из Татарстана. Псевдоним взял в честь села, в котором родился ().

Биография 
Альберт Шарафутдинов родился в селе Норма Балтасинского района Татарстана. Отец — татарин, мать — русская. Старшего брата зовут Тимур. Отец владел СТО, а мать работала лором в районной больнице.

Окончил русскоязычную гимназию в соседнем посёлке Балтаси. По окончании школы поступил в Казанский автотранспортный техникум. Во время учёбы год отслужил в авиационной части ВВС РФ. По окончании техникума предпринимал попытки поступить в строительный институт, однако обе попытки не увенчались успехом.

С детства слушает песни 50 Cent, Эйкона и Эминема.

Осенью 2005 года погиб его отец, а в 2014 старший брат.

В 2017 году начал музыкальную карьеру, исполняя песни на татарском языке, однако в конце того же года получил первую широкую известность после выхода песни «Мент». Песня изначально была загружена ВКонтакте исполнителем. Позже, неизвестный загрузил песню на цифровые площадки под своим авторством, которая начала набирать популярность, набрав 8 миллионов просмотров на YouTube. В итоге Нурминский вернул себе авторские права на песню и записал новую версию песни на студии Black Star.

18 сентября 2019 года вышел дебютный студийный альбом «Пацаны с улиц выбиваются в люди» состоящий из 10 треков. В поддержку альбома отправился в гастрольный тур по России.

Снялся в фильме «Статус», в котором играл роль самого себя, а также его песни будут присутствовать в саундтреке к фильму.

Бизнес 
В родном посёлке владеет автосервисом, который унаследовал от отца после его смерти в 2005 году в ДТП.
В январе 2020 году открыл в Казани кафе формата стритфуд «Шаурма на районе», в том же году кафе было признано лучшим в формате стритфуд по версии читателей журнала Enter.

Фильмография

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Видеография 

 «Лайкнулмы сон» (2018)
 «Мент на меня газует» (2018)
 «Ауф» (2019)
 «Мама вылечи» (2019)
 «За 105 двор» (2019)
 «Как будто в первый раз» (2019)
 «Валим» (2019)
 «Держи удар» (2019)
 «Лая» (2020)
 «Летаем по облакам» (2020)
 «А я еду в порш» (2020)
 «Black Guard» (2020)
 «Рассуди» (2020)
 «Начинается сезон» (2020)
 «Я помню» (2020)
 «Уходя гасите всех» (2020)
 «AMC Fight Nights» (2021)
 «Шухер» (2021)
 «Белый 500» (2021)
 «Выстрел» (2022)
 «Очи» (2023)

Примечания 

Рэперы, известные под псевдонимами
Музыканты Казани
Рэперы России
Музыканты России XXI века
Ютуберы России
Блогеры России